Niemcy:
 Mellenthin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Osoby:
 Friedrich von Mellenthin – niemiecki generał brygady
 Horst von Mellenthin – niemiecki generał
 Klaus Mellenthin – niemiecki fotograf
 Xaver Edmund Karl von Mellenthin – niemiecki oficer

Inne:
 Mellenthin – ród

Zobacz też:
 Mellentin
 Mount Mellenthin